155th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IND Concourse e servita dalle linee B e D
155th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IND Eighth Avenue e servita dalla linee A e C